Бивер Дам има више значења:
 Бивер Дам (Аризона)
 Бивер Дам (Висконсин)
 Бивер Дам (Кентаки)